

Geografia 
 Talismã – cittadina di 2.555 abitanti dello Stato di Tocantins, (Brasile)

Musica 
 Talismã – album di Maria Bethânia del 1979